Clyde King peut désigner :
 Clyde King (1898-1982), rameur d'aviron américain ;
  (1924-2010), joueur et entraîneur américain de baseball.